Лёждуг () — деревня в Усть-Цилемском районе Республики Коми России. Входит в состав сельского поселения Ёрмица.

История 
По состоянию на 1920 год, в деревне Леждуга имелся 31 двор (28 зырянских и 3 русских) и проживало 198 человек (81 мужчина и 117 женщин). В административном отношении деревня входила в состав Абрамовского общества Ермицкой волости Печорского уезда.

География 
Деревня находится в северо-западной части Республики Коми, в левобережной части долины реки Печоры, на расстоянии примерно 171 километра (по прямой) к северу от села Усть-Цильма, административного центра района. Абсолютная высота — 27 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 53,8 %, женщины — соответственно 46,2 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения коми составляли 61 % из 65 чел., русские — 38 %.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из одной улицы (ул. Речная).

Примечания 

Населённые пункты Усть-Цилемского района